Па́ша Хри́стова (Парашке́ва Хри́стова Сте́фанова) (16 июля 1946, София — 21 декабря 1971, София) — болгарская эстрадная певица, популярная в 60-х и 70-х годах XX века. Исполнила такие известные песни, как «Одна болгарская роза» (), «Дуй, ветер» (), «Янтра» и др. Заслуженная артистка Народной Республики Болгария (1972).

Биография

Детство 
Парашкева Христова Стефанова родилась в Софии в квартале Княжево в семье Христо и Любки Христовых. Родители развелись, когда ей было пять лет, и Паша стала жить с отцом и его новой женой, Цветаной, в то время как её брат Венци оставался с матерью. Христо Христов сохранял доброжелательные отношения с обеими женами. Более того, Паша и её брат Красимир посещали детский сад, где работала Любка.

Дети также воспитывались бабушкой со стороны отца — Парашкевой. Именно она с детства стала называть внучку Пашей, будучи поклонницей Паши Ангелиной — знаменитого советского стахановца. Смерть бабушки произвела глубокое впечатление на Пашу: они всегда спали вместе, и однажды, проснувшись, девочка обнаружила бабушку мёртвой.

Юность 
Современники описывали юную Пашу Христову как тихую и скромную девушку. Получив среднее образование, она стала работать чертёжницей на заводе по производству электрокаров «Балканкар». Она вышла замуж за инженера по имени Васил Иванов, и вскоре у них родился сын Милен. Этот брак был неудачным, хотя и официально не расторгался. Васил ушёл из семьи, сын остался с Пашей.

В это же время Паша прослушивалась в качестве певицы для Болгарского национального радио. Она была принята, несмотря на сильную шепелявость (которая впоследствии была ликвидирована хирургическим путём). Первый серьёзный успех пришёл к ней в 1968 году на II Международном фестивале молодёжной песни в Сочи, где она выиграла первый приз и золотую медаль. В 1968 году она была принята в Софийский оркестр, с которым работала до конца своей жизни. В скором времени Христова вступила в любовные отношения с Николаем «Фучо» Арабаджиевым: лидером Софийского оркестра, композитором, пианистом и кларнетистом.

Признание и гибель 
Паша Христова гастролировала по Болгарии, СССР и другим странам, главным образом, Варшавского договора. В 1970 году она выиграла третий приз на международном фестивале «Золотой олень» в Брашове (Румыния). В 1971 году по итогам фестиваля «Золотой Орфей» стала обладательницей специальной премии. В том же году ею был выигран первый приз на Международном фестивале песни в Сопоте. Наконец, её песня «Белая Песня» () выиграла болгарскую «Мелодию года», правда это случилось в 1972 году, уже после её гибели.

В декабре 1971 года Паша с Софийским оркестром и другими болгарскими артистами вылетела из Софийского аэропорта в Алжир на гастроли. Во время взлёта самолёт Ил-18 Balkan Bulgarian Airlines стал терять высоту, упал на землю и взорвался. Христова и её друг Фучо погибли почти мгновенно, поскольку сидели непосредственно дальше всех от хвоста самолёта. Всего на борту находились 62 пассажира и 11 членов экипажа. В авиакатастрофе погибли 28 человек. На момент смерти певица была беременна вторым ребёнком. Точная причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна. Вероятнее всего, самолёт разбился из-за технической неисправности.

Память 
В 1972 году советская певица София Ротару исполнила песню «Птица (болг. Птицата)», отдав таким образом дань памяти талантливой певице Паше Христовой. Также эту песню исполняет популярная болгарская певица Лили Иванова.

Примечания

Ссылки 
 Радио Болгария: Здравко Петров. «Одна болгарская роза» — вспомним яркий талант Паши Христовой (5 марта 2012)

Погибшие в авиакатастрофах в Болгарии
Певцы и певицы Болгарии
Музыканты по алфавиту
Персоналии:Болгария
Похороненные на Центральном кладбище Софии
Заслуженные артисты Болгарии